IRC kan syfta på:

 IRC – ett kommunikationsprotokoll för textkommunikation i realtid över Internet, se Internet Relay Chat
 IRC-bot – ett datorprogram eller skript som används som en virtuell användare över chattprotokollet IRC
 IRC-server – möjliggör kommunikation mellan två eller flera personer på IRC
 IRC – en rallyserie under World Rally Championship, se Intercontinental Rally Challenge
 IRC – en kupong som kan lösas in mot ett frimärke eller flera frimärken (International Reply Coupon), se Internationell svarskupong